Rumigny (Ardenas)
 Rumigny (Somme)